Кучмин — фамилия; имеет женскую форму Кучмина.
 Кучмин, Иван Фёдорович (1891—1938) — советский деятель, железнодорожник, военный политработник, начальник Политуправления Украинского военного округа.
 Кучмин, Максим Фёдорович (1915—1972) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник II класса.